|-
| 92401 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92402 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92403 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92404 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92405 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92406 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92407 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92408 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92409 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92410 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92411 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92412 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92413 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92414 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92415 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92416 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92417 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92418 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92419 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92420 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92421 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92422 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92423 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92424 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92425 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92426 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92427 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92428 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92429 - || || 9 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92430 - || || 10 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92431 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92432 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92433 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92434 - || || 1 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92435 - || || 2 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92436 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92437 - || || 1 de maig, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 92438 - || || 2 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92439 - || 2000 KD || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92440 - || || 24 de maig, 2000 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 92441 - || || 26 de maig, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 92442 - || || 27 de maig, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 92443 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92444 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92445 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92446 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92447 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92448 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92449 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92450 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92451 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92452 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92453 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92454 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92455 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92456 - || || 29 de maig, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 92457 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92458 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92459 - || || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92460 - || || 24 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92461 - || || 26 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92462 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92463 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92464 - || || 27 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92465 - || || 28 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92466 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92467 - || || 24 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92468 - || || 25 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92469 - || || 26 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92470 - || || 26 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92471 - || || 29 de maig, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92472 - || || 28 de maig, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92473 - || 2000 LP || 2 de juny, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 92474 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92475 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92476 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92477 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92478 - || || 6 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92479 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92480 - || || 5 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92481 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92482 - || || 6 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92483 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92484 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92485 - || || 10 de juny, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92486 - || || 9 de juny, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 92487 - || || 5 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92488 - || || 1 de juny, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 92489 - || 2000 MK || 24 de juny, 2000 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 92490 - || || 29 de juny, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 92491 - || || 29 de juny, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 92492 - || || 24 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92493 - || || 25 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92494 - || || 24 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92495 - || 2000 NY || 4 de juliol, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 92496 - || || 5 de juliol, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 92497 - || || 3 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92498 - || || 7 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92499 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 92500 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
2